Forest Stewardship Council, een milieuorganisatie met een keurmerk voor hout
Fijnstructuurconstante, een natuurkundige constante
FSC (autofabrikant), een Poolse autofabriek
Fortuna Sittard, voorheen Fortuna-Sittardia Combinatie, een Nederlandse voetbalclub